

Persone 
Francesco Barozzi (Candia, Creta, 1537 – Venezia, 1604), matematico e grecista.
Giulio Cesare Barozzi (Novellara, 1936), matematico.
Giuseppe Gioacchino Barozzi (Bologna, XVIII secolo), pittore.
Jacopo Barozzi da Vignola o Giacomo Barozzi, detto il Vignola (Vignola, 1507 – Roma, 1573), architetto.
Michele Barozzi (Milano, 1795-1867), funzionario.
Pietro Barozzi (Venezia, 1441 – Padova, 1507), vescovo e umanista.
Umberto Barozzi (Ivrea, 1881-1929), atleta italiano.

Altro 
Barozzi – famiglia aristocratica veneziana
Torta Barozzi – dolce di Vignola, provincia di Modena